«Сказки Манхэттена» () — киноальманах режиссёра Жюльена Дювивье, вышедший на экраны в 1942 году. Актёрская работа Эдварда Г. Робинсона, сыгравшего в одном из эпизодов ленты, была отмечена премией Национального совета кинокритиков США.

Сюжет 
Фильм состоит из нескольких несвязанных между собой эпизодов, объединённых участием в них фрака — предмета одежды, который был проклят портным и который постепенно переходит от одного владельца к другому вниз по социальной лестнице Нью-Йорка. Первым хозяином является звезда театра Пол Орман, получающий пулю от ревнивого мужа своей любовницы Этель Холлоуэй. Затем фрак с пулевым отверстием попадает к дворецкому кутилы Гарри Уилсона, невеста которого Дайан узнаёт о его неверности в день свадьбы и уходит к его другу Джорджу. Следующим владельцем становится неизвестный композитор Чарльз Смит, получающий шанс дирижировать при исполнении собственного произведения и разрывающий тесный для него фрак во время представления. Фрак оказывается в гардеробе бездомного алкоголика Ларри Брауна, неспособного скрыть от однокурсников своё бедственное положение во время встречи выпускников. Наконец, фрак через посредство грабителей оказывается в деревне чернокожих бедняков, которые используют его для создания пугала.

В ролях 

 Шарль Буайе — Пол Орман
 Рита Хейворт — Этель Холлоуэй
 Джинджер Роджерс — Дайан
 Генри Фонда — Джордж
 Чарльз Лоутон — Чарльз Смит
 Эдвард Г. Робинсон — Ларри Браун
 Поль Робсон — Люк
 Этель Уотерс — Эстер
 Эдди Андерсон — преподобный Лазарь
 Томас Митчелл — Джон Холлоуэй
 Юджин Паллетт — Лютер
 Сизар Ромеро — Гарри Уилсон
 Гэйл Патрик — Эллен
 Роланд Янг — Эдгар
 Марион Мартин — Белочка
 Эльза Ланчестер — Эльза Смит
 Виктор Франсен — Артуро Беллини
 Джордж Сандерс — Уильямс
 Джеймс Глисон — Джо
 Гарри Дэвенпорт — профессор Лайонс
 Дж. Кэррол Нэш — грабитель
 Моррис Анкрум — судья Том Барнс
 Мэй Марш — Молли
 Хелен Уитни — актриса
 Блу Вашингтон — обитатель трущоб (в титрах не указан)

Ссылки 

Фильмы США 1942 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы Жюльена Дювивье
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы 20th Century Studios
Киноальманахи